Diogenes (griechisch Διογένης „gezeugt von Gott“) ist der Name folgender Personen:

 Diogenes von Apollonia (um 499 v. Chr.–um 428 v. Chr.), griechischer Philosoph
 Diogenes von Sinope (Diogenes in der Tonne; um 413 v. Chr.–323 v. Chr.), griechischer Philosoph, Kyniker
 Diogenes von Smyrna, griechischer Philosoph, Demokriteer, Lehrer von Anaxarch  
 Diogenes von Babylon (um 240 v. Chr.–vor 150 v. Chr.), griechischer Philosoph, Stoiker
 Diogenes Euergetes, mazedonischer Stadtkommandant von Athen 
 Diogenes von Tarsos, griechischer Philosoph, Epikureer 
 Diogenes von Athen, griechischer Bildhauer 
 Diogenes (Märtyrer), griechischer christlicher Märtyrer 
 Diogenes (Byzanz) († um 129), Bischof von Byzantion
 Diogenes von Oinoanda, griechischer Philosoph, Epikureer 
 Diogenes Laertios, griechischer Philosophiehistoriker 
 Antonios Diogenes, griechischer Romanautor 
 Konstantin Diogenes (Konstantinos Diogenes; † 1028/1034), byzantinischer Heerführer

Diógenes ist der Künstlername von
 Diógenes (Fußballspieler) (* 1997), angolanischer Fußballspieler

Diogenes steht für:
 Diogenes Verlag, Schweizer Buchverlag
 Diogenes-Studie, europäische Ernährungsstudie
 Diogenes-Syndrom, psychische Störung

Siehe auch:
 Diogenes (Familie), byzantinische Adelsfamilie
 Diogene